Os Anjos (banda) - banda de rock carioca
Os Anjos (dupla musical)
Os Anjos (álbum) - álbum musical da banda de música cristã Voz da Verdade
Os Anjos (álbum de Os Anjos) - álbum musical da banda de rock carioca Os Anjos
Os Anjos (livro)

Ver também 

Desambiguação